Ujjain (divisie), een divisie binnen de deelstaat Madhya Pradesh in India
Ujjain (district), een district binnen de divisie Ujjain
Ujjain (stad), een oude stad in het noordwesten van centraal-India